Saint-Anne est un toponyme, inspiré de , qui peut faire référence à :

 Saint-Anne Sandy Point, l'une des quatorze paroisses de Saint-Christophe-et-Niévès

Voir aussi